LBL puede ser la sigla correspondiente a:

Lawrence Berkeley National Laboratory
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske («Asociación Nacional Danesa de Gays y Lesbianas»)
Latvijas Basketbola līga, máxima categoría del baloncesto en Letonia.